Берея́:

Россия

Населённые пункты 
 Берея — железнодорожная станция (населённый пункт) в Шимановском районе Амурской области.
 Берея — станция Забайкальской железной дороги.
 Берея — село в Шилкинском районе Забайкальского края.

Реки 
 Берея — река в Амурской области, приток Амура.
 Берея — река в Забайкальском крае, приток Будюмкана.
 Берея — река в Забайкальском крае, приток Витима.
 Берея — река в Красноярском крае, приток Чуни (Южной Чуни).

США 

 Берия — город в штате Кентукки.
 Берия — город в штате Огайо.
 Берия-колледж